MOV se poate referi la:
 Mov (culoare)
 MOV (instrucțiune x86), folosită pentru copierea datelor dintr-o locație în alta în limbajul de asamblare x86.
 .mov, extensie de fișier pentru formatul multimedia QuickTime
 Indicele bursier al Movado
 MOV (canal TV), canal portughez de televiziune deținut de ZON Multimédia
 MOV (album), un album din 1999 al formației de R&B Men of Vizion

Acronime de trei litere